Concepción (Madrid) - wijk in Madrid
 Barrio de la Concepción (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk